San Vicente de la Cabeza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Vicente de la Cabeza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Vicente de la Cabeza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar